Козник може да се отнася за:

 Козник, крепост над град Рудозем, България;
 Козник, село в Община Сиеница, Златиборски окръг, Сърбия;
 Козник, крепост над град Александровац, Сърбия;
 Козник, крепост над град Плевля, Черна гора.